Mitchell Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mitchell Township (Arkansas)
 Mitchell Township (Iowa)
 Mitchell Township (Kansas)
 Mitchell Township (Michigan)
 Mitchell Township (Minnesota)
 Mitchell Township (South Dakota)